Miejscowości w Polsce:
 Stare Budkowice
 Nowe Budkowice